Финал Кубка африканских наций 2006 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 2006, который состоялся 10 февраля 2006 года на международном стадионе «Каира» между сборными Египет и Кот-д’Ивуар. В основное и в дополнительное время победитель не был выявлен. В серии пенальти удача была на стороне сборной Египта.

Отчёт о матче

Ссылки 

Финал
Футбол в Африке в 2006 году
События 10 февраля
Февраль 2006 года
Спорт в Египте в 2006 году
Международные спортивные соревнования в Каире
Международные соревнования по футболу в Египте
Матчи сборной Египта по футболу